Le long week-end est un week-end prolongé.
 Film :
 Long Weekend (film, 1978) est un film australien de Colin Eggleston.
 Long Weekend (film, 2008) est un film australien de Jamie Blanks, remake du précédent.
 Un long week-end (The Long Weekend) est un film canado-américano-britannique de Pat Holden, sorti en 2005.
 Long Week-end (Labor Day), roman de Joyce Maynard paru en 2009. Le film Last Days of Summer (2013) en est inspiré.